Мо́ртон Смит (; 28 мая 1915, Филадельфия, Пенсильвания, США — 11 июля 1991, Нью-Йорк, США) — американский историк-антиковед, специалист по библеистике.

Биография 

Родился 28 мая 1915 года в Филадельфии.

Получил в 1936 году бакалавра гуманитарных наук в Гарвард-колледже и Гарвардской школе богословия.

Был священником Епископальной церкви и в 1940-х годах имел свой приход, однако, по неизвестным причинам, потерял веру.

В 1948 году получил доктора философии в Еврейском университете в Иерусалиме защитив диссертацию по теме «Параллели между Танахом и Евангелиями» ().

В 1957 году получил доктора теологии (ThD) по теологии в Гарвардской школе богословия защитив диссертацию по теме «Иудаизм в Палестине I: к Маккавейской войне» ().

В 1950—1955 годах —  библейской литературы Брауновскго университета.

В 1956—1957 годах — приглашённый профессор истории религий Университета Дрю.

В 1957—1990 годах преподавал в Колумбийском университете, где прошёл путь до профессора-эмерита истории (с 1985 года).

Умер 11 июля 1991 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.

Научная деятельность 

Смит был известен своим острым умом, когда дело касалось религиозных споров. Он постоянно вносил вклад во многие области науки, включая греческую и латинскую классику, Новый Завет, патристику, иудаизм времён Второго храма и талмудический иудаизм. Несмотря на многочисленные обвинения Смита в подложности сделанной им находки, он считался преданным учёным, когда дело доходило до исследований, посвятив пятнадцать лет своей жизни изучению Тайному Евангелию от Марка.

Письмо из монастыря Мар Саба 

В 1941 году находился в поездке Гарвардской школы богословия в Святую Землю. Из-за шедшей Второй мировой войны он был вынужден задержаться в Иерусалиме, где познакомился с предстоятелем Иерусалимской православной церкви патриархом Тимофеем, который провёл для него экскурсию по различным местам, одним из которых оказался монастырь Мар Саба. Находясь там Смит получил доступ к библиотекам монастыря. Несколько лет спустя, в 1958 году, Смит, к этому времени ставший преподавателем в Колумбийском университете, взял творческий отпуск и решил вернуться Мар Саба, поскольку был заинтересован монастырской библиотекой, где царил ужасный беспорядок и полностью отсутствовал сводный каталог хранящихся рукописей.

Работая в библиотеке он обнаружил нашел книгу содержащую некую рукопись, которую тщательно отфотографировал, а затем оставил там, где нашёл. Смит впервые опубликовал открытие своё в 1960 году, но из-за различных задержек его основные научные труды по этому вопросу не выходили до 1973 года, когда он выпустил книгу, в которой сообщил, что при каталогизации монастырских документов летом 1958 года, им было обнаружено ранее неизвестное письмо Климента Александрийского.

С самого начала, некоторые учёные высказали мнение, что письмо не является подлинным, и что это или древняя, или средневековая подделка. В 1975 году профессор  Квентин Квеснелл опубликовал обширную статьи в , где даже предположил, что Смит самостоятельно подделал документ, а затем сфотографировал эту предполагаемую подделку. В свою очередь Смит выступил с гневным опровержение, после чего Квеснелл отказался от каких-либо личных обвинений в адрес Смита.

Также сомнение в подлинности найденной рукописи высказал в своей монографии «Необычные повествования об Иисусе» () Пер Бесков, однако Смит ответил угрозой подать судебный иск на издателя  «за миллион долларов», и издатель внёс поправки в обидный абзац; в 1985 году в новом издании своей книги Бесков особо отметил, что не обвиняет Смита в подлоге.

Смит показывал письмо из Мар Саба британском документальном мини-сериале «», вышедшем в 1984 году на Channel 4.

Изучение Ветхого Завета 

Вкладом Смита в ветхозаветные исследования является монография «Палестинские партии и политики сложившие Ветхий Завет» () вышедшая в 1971 году. Применяя метод  для воссоздания социальной обстановки в которой складывался Ветхий Завет, Смит выдвинул гипотезу, что в Древнем Израиле шла борьба за власть между двумя партиями. В состав первой входили те, кто исповедовал монолатрию, где главным был Яхве, а вторая придерживалась строго монотеизма исповедуя «только Яхве» и в основном состояла из жрецов Иерусалима, которые стремились установить монополию для Яхве. В Иудейском царстве партия «только Яхве» постоянно была в меньшинстве, хотя временами ей удавалось склонить на свою сторону какого-нибудь правящего царя, как Иосия. Между тем, население в целом, включая большинство царей, оставалось упорно придерживалось многобожия, поклоняясь тем же богам, что и их соседи в Моаве, Аммоне и т. д. В период после вавилонского пленения идея Яхве в качестве единственного Бога Израиля, наконец, восторжествовала, но возникло новое разделение между «сепаратистами», которые хотели, чтобы евреи оставались строго в стороне от своих соседей (это разделение определялось в понятиях чистоты), и «ассимиляторами», которые настаивали на ровных отношениях с ними. В конечном итоге, на закате персидско/раннего эллинистического периода победили «пуристы», была написана современная версия еврейской Библии, и возник современный, ныне легко узнаваемый, иудаизм.

Научные труды

Монографии 

 Smith M. Tannaitic Parallels to the Gospels (1951)
 Smith M. The Ancient Greeks (1960)
 Smith M.,  Heroes and Gods: Spiritual Biographies in Antiquity (1965)
 Smith M. Palestinian Parties and Politics That Shaped the Old Testament (1971)
 Smith M. Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark (1973)
 Smith M. The Secret Gospel (1973)
 Smith M., Bickerman E. The Ancient History of Western Civilization (1976)
 Smith M.  (1978)
 Smith M. Hope and History (1980)

Статьи

Научная редакция 

 Studies in the Cult of Yahweh. Vol. 1. Historical Method, Ancient Israel, Ancient Judaism. Vol. 2. New Testament, Early Christianity, and Magic / eds. Morton Smith, Shaye J. D. Cohen, 1996
 What the Bible Really Says / eds. Morton Smith,  (1992).

Переводы 

 The letter of Clement of Alexandria to Theodore

Интервью 

 On The Secret Gospel // Laughing Man. 1981. Vol 2. № 2.

Награды 

 Lionel Trilling Book Award за книгу Jesus the Magician: Charlatan or Son of God?
 Ralph Marcus Centennial Award

Примечания

Литература 
 на русском языке

 

 на других языках

 
 
  
 
 
  (копия)

Ссылки 
 Price R. M. Second Thoughts on the Secret Gospel
 Morton Smith at the Database of Classical Scholars

Историки США
Антиковеды США
Библеисты США
Преподаватели Университета Дрю
Преподаватели Брауновского университета
Умершие от сердечной недостаточности
Епископалы
Англиканские священники